Жаклин Обрадорс (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Жаклин Обрадорс родилась и выросла в Сан-Фернандо, штат Калифорния, в семье аргентинских эмигрантов. В первой половине девяностых она начала свою карьеру на телевидении и в кино, а в 1998 году получила широкую известность благодаря роли в фильме «Шесть дней, семь ночей», после чего сыграла жену детектива в комедии «Мужчина по вызову».

Обрадорс наиболее известна благодаря своей роли детектива Риты Ортис в телесериале «Полиция Нью-Йорка», где она снималась с 2001 по 2005 год, вплоть до финала шоу. Следом она снялась с Фредди Принцем-младшим в ситкоме «Фредди», который был закрыт после одного сезона.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Сан-Фернандо (Калифорния)
Актрисы телевидения США